Zwischen Dänemark und deutschen Mächten (Hanse, Heiliges Römisches Reich, Deutscher Bund, Deutsches Reich) wurden mehrere militärische Auseinandersetzungen geführt:
 Dänisch-Norddeutscher Krieg, siehe Schlacht bei Bornhöved (1227)
 Dänisch-Holsteinischer Krieg (1348) um Fünen
 Waldemarkriege (auch Hansekriege)
 Erster Waldemarkrieg (1361–1367) (auch Erster Hansekrieg)
 Zweiter Waldemarkrieg (1368–1370) (auch Zweiter Hansekrieg)
 weitere Dänisch-Hanseatische Kriege
 Dänisch-Hanseatischer Krieg (1426–1435) (auch Kalmarisch-Hanseatischer Krieg, Krieg um Schleswig oder Sundzollkrieg)
 Dänisch-Hanseatischer Krieg (1509–1512) (auch Dänisch-Lübischer Krieg)
 weitere Dänisch-Lübische Kriege
 Schwedischer Befreiungskrieg (1522–1523)
 Grafenfehde (1534–1536)
 Niedersächsisch-Dänischer Krieg (1625–1629), Teil des Dreißigjährigen Krieges
 mehrere dänische Belagerungen Hamburgs
 Belagerung Hamburgs (1641–1643) 
 Belagerung Hamburgs (1679) 
 Belagerung Hamburgs (1686) 
 Belagerung Hamburgs (1712) 
 Schleswigsche Kriege (auch Schleswig-Holsteinische Kriege)
 Schleswig-Holsteinische Erhebung (1848–1851)
 Deutsch-Dänischer Krieg, preußisch-österreichischer Krieg gegen Dänemark (1864)
 Unternehmen Weserübung (1940) und Dänischer Widerstand gegen die deutsche Besetzung Dänemarks (1940–1945) während des Zweiten Weltkrieges

Siehe auch 
 Dänisch-deutsche Beziehungen (seit 1864)

Dänisch-deutsche Beziehungen
Liste (bewaffnete Konflikte)